El término Torrijo puede referirse a:

Lugares de España 
Torrijo del Campo, municipio de la provincia de Teruel.

Torrijo de la Cañada, municipio de la provincia de Zaragoza.